Tauvon är ett efternamn som burits av bland andra:

 Adolf Tauvon (1801–1853), svensk ämbetsman
 Axel Tauvon (1852–1912), svensk militär
 Olof Axel Tauvon (1803–1877), svensk ämbetsman
 Israel Tauvon (1796-1877),  Statskommissarie, departementschef i generaltullstyrelsen.Kommendören av Wasaorden
Arvid Georg Tauvon (1847-1931) Ryttmästare